US Open 2015 – gra pojedyncza kobiet na wózkach – zawody singlowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 10–13 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2015
US Open – gra pojedyncza kobiet na wózkach